Грэм Ма́ршалл Шарп (; род. 16 октября 1960, Глазго, Шотландия) — шотландский футболист и тренер. Выступал на позиции центрального нападающего. Наиболее известен по выступлениям за футбольный клуб «Эвертон», с 159 голами он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба после Дикси Дина. Провёл 12 матчей и забил один гол за национальную сборную Шотландии. В конце карьеры как играющий тренер работал с клубами «Олдем Атлетик» и «Бангор Сити». В январе 2022 года вошёл в совет директоров футбольного клуба «Эвертон».

Биография 
За переход Шарпа из скромного шотландского «Дамбартона» «Эвертон» заплатил 120 тысяч фунтов. Его талант раскрылся с появлением в «Эвертоне» его соотечественника Энди Грея, с которым Шарп составил мощный атакующий дуэт. Вскоре он был ключевым игроком команды Говарда Кендэлла. В 1984 году Шарп забил первый гол в финальном матче за Кубок Англии, ставший первым трофеем клуба за долгое время. В сезоне 1984/1985 Грэм, забив 30 голов в 54 матчах, помог своей команде выиграть чемпионат Англии и Кубок обладателей кубков УЕФА. После этого сезона Шарп получил приглашение в сборную Шотландии, за которую дебютировал в матче против сборной Исландии, а затем попал в заявку на чемпионат мира 1986 года. Хотя Шарпа хотели видеть в своём составе некоторые итальянские клубы, он предпочёл остаться в «Эвертоне» и в сезоне 1985/1986 составил эффективную пару нападающих с Гари Линекером.

В общей сложности за «Эвертон» Шарп отыграл 11 сезонов, забив за это время 159 голов. В 2004 году по итогам голосования болельщиков Шарп вошёл в символическую сборную лучших игроков в 125-летней истории «Эвертона».

В июле 1991 года Шарп за 500 тысяч фунтов перешёл в футбольный клуб «Олдем Атлетик», вернувшийся в элитный дивизион после 68-летнего отсутствия. В течение двух сезонов клубу удавалось удержаться в первом дивизионе, а затем и в Премьер-лиге, но в 1994 году «Олдем» вылетел во вторую по рангу лигу. В ноябре 1994 года Шарп был назначен играющим тренером клуба, однако на этом поприще он не преуспел. Под его руководством «Олдем» не поднимался выше середины турнирной таблицы, а в 1997 году вылетел во второй дивизион. В 1997 году Шарп как играющий тренер возглавил валлийский «Бангор Сити», с которым проработал один сезон и выиграл Кубок Уэльса.

Достижения

Командные 
 «Эвертон»
 Чемпион Англии (2): 1984/85, 1986/87
 Обладатель Кубка Англии: 1983/84
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1984/85
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 1984, 1985, 1987
 «Бангор Сити»
 Обладатель Кубка Уэльса: 1997/98

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Бангор Сити»
Игроки ФК «Дамбартон»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Эвертон»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Бангор Сити»
Тренеры ФК «Олдем Атлетик»
Директора и председатели ФК «Эвертон»